Maylene steht für 

 Michelle Maylene (* 1987) US-amerikanische Schauspielerin, Model und ehemalige Pornodarstellerin
 Maylene (Alabama), Ort in Shelby County in Alabama